Tony Parsons kan syfta på:

 Tony Parsons (journalist), brittisk journalist och författare
 Tony Parsons (gitarrist), gitarrist i musikgruppen Iron Maiden under en kort period